Диего Флорес (; ) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (2008).

Шахматная карьера 
Многократный чемпион Аргентины (2005, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017 и 2019).

Участник 40-го чемпионата мира среди юниоров (2001) в г. Афины и 5-и  (2005—2009, 2013, 2017).

В составе национальной сборной участник следующих соревнований:
 5 олимпиад (2006—2014).
 8-й Панамериканский командный чемпионат (2009) в Мендисе. Д. Флорес выступал на 1-й доске и выиграл золотую медаль в индивидуальном зачёте.
 1-я олимпиада среди государств-членов МЕРКОСУР (2009) в г. Мар-дель-Плате. Команда Аргентины заняла 2-е место, Д. Флорес выступал на 1-й доске.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Диего Флореса на шахматных олимпиадах
 Выступления Диего Флореса в Кубках мира по шахматам
 Выступления Диего Флореса на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Диего Флореса на Панамериканских командных чемпионатах
 Выступления Диего Флореса на олимпиадах среди государств-членов МЕРКОСУР

Шахматисты Аргентины